Victory Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Victory Township (Iowa)
 Victory Township (Michigan)
 Victory Township (Minnesota)
 Victory Township (Pennsylvania)